Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 7–5, 7–5.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Helena Suková (secondo turno)
 Pam Shriver (semifinali)

 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi (quarti di finale)
 Zina Garrison (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1986